Wawrik ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Wawrik (1940–2013), österreichischer Kartenhistoriker und Leiter der Kartensammlung der Österreichischen Nationalbibliothek
 Gunther Wawrik (1930–2023), österreichischer Architekt

Siehe auch:
 Vavrik